Tetens ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Tetens (1835–1903), deutscher Kapitän
 Axel Tetens (1892–1961), dänischer Ringer  
 Friedrich Tete Harens Tetens (1899–1976), investigativer Journalist
 Holm Tetens (* 1948), deutscher Philosoph 
 Johannes Nikolaus Tetens (1736–1807), deutscher Philosoph und Naturforscher 
 Otto Tetens (1865–1945), deutscher Naturwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Astronomie
 Peder Tetens (1728–1805), dänischer lutherischer Theologe und Bischof  
 Peter Tetens (1797–1859), dänischer Verwaltungsjurist   
 Stephan Tetens (1773–1855), dänischer lutherischer Bischof  
 Victor Tetens (1841–1909), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Wilfried Tetens (* 1940), deutscher Handballschiedsrichter

Siehe auch:
 Tettens